CRB est un sigle qui peut désigner :
 Chabab Riadhi de Belouizdad ou CR Belouizdad, un club de football algérien, basé à Alger ;
 Clube de Regatas Brasil, un club de football brésilien, basé à Maceió ;
 Compañia de los Ferrocarriles de Ciudad Real a Badajoz y a Madrid, une compagnie de chemins de fer espagnole liée à la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante ;
 Croix-Rouge de Belgique ;
 Centre de ressources biologiques ;
 Commission for Relief in Belgium, une organisation américaine d'aide à la Belgique durant la Première Guerre mondiale ;
 Commodity Research Bureau, en finance, une société américaine d'analyse et de recherche au sujet du commerce des matières premières;
 Congrégation des chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard.

CRB est un code qui peut désigner :
 Collarenebri Airport, Nouvelle-Galles du Sud, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Station de Crawfordsville (Indiana), selon la .

Code IATA des aéroports